Die Autozug Sylt (Eigenschreibweise: AUTOZUG Sylt) GmbH mit Sitz in Westerland ist ein deutsches Eisenbahnverkehrsunternehmen. Es betreibt den gleichnamigen Autotransportzug zwischen Niebüll und Westerland.

Der Zug ist auch als der Blaue Autozug bekannt. Der Zug verkehrt auf dem nach dem damaligen Reichspräsidenten benannten Hindenburgdamm, der 11,3 Kilometer lang ist.

Am 18. Oktober 2016 nahm die RDC Deutschland zunächst mit einem eingeschränkten Angebot den regulären Betrieb zusätzlich zum Angebot des SyltShuttle der Deutschen Bahn auf. Eingesetzt wurden zunächst Flachwagen der Bauarten Res und Sps. Ein neuartiger Rampenwagen ermöglichte die Beladung größerer PKW über die obere Laderampe. Zum Zweck der Ausweitung des Transportbetriebes auf größere Fahrzeuge ab 23. Juli 2019 wurden vom Unternehmen RDC Autozug Sylt GmbH bei European Rail Rent zuvor 36 neue Transportwagen vom Typ Snps des bulgarischen Wagenherstellers Traktsia erworben. Im September 2019 waren hiervon bereits 14 im Betriebseinsatz. Diese waren in der Werkstatt der Norddeutschen Eisenbahngesellschaft Niebüll vor Ort für den unternehmenseigenen Einsatz ausgerüstet worden.
Mit diesen Wagen ist auch die Beförderung von Lastkraftwagen und Reisebussen möglich.
Als Lokomotiven kommen zwei Siemens Vectron DE mit Namen „Debbie“ und „Anne“ sowie zwei Vossloh ME 26 NSB Di 6 zum Einsatz.

Siehe auch 
 Autozugverkehr Niebüll–Westerland

Weblinks 
 Website der Autozug Sylt GmbH

Einzelnachweise 

Unternehmen (Sylt, Gemeinde)
Verkehr (Sylt, Gemeinde)
Eisenbahnverkehrsunternehmen (Deutschland)